Соревнования по биатлону на I зимних юношеских Олимпийских играх в Инсбруке проходили с 15 по 19 января 2012 года. Было разыграно пять комплектов медалей.

Медали

Общий зачет

Медалисты

Ссылки 
Result Book YOG2012 стр.27-38 

Соревнования на зимних юношеских Олимпийских играх 2012
2012 год в биатлоне